Cosma II di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta (851-858)
 Cosma II di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria (1723-1736)
 Cosma II di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli

Pagine correlate 
 Cosma II di Alessandria